Bruno Gröning – mistico tedesco
 Oskar Gröning – militare tedesco
 Peter Gröning – ex pistard tedesco
 Philip Gröning – regista e sceneggiatore tedesco